Burchardinger ist der Name folgender Adelsgeschlechter:

 Burchardinger (rätisches Adelsgeschlecht), rätische Burchardinger (auch Hunfridinger genannt)
 Burchardinger (französisches Adelsgeschlecht), französische Burchardinger (französisch Bourchardides)